Ariobarzane I di Cio (405 a.C.), governatore persiano della città greca di Cio;
 Ariobarzane (387-362 a.C.), satrapo persiano della Frigia;
 Ariobarzane II di Cio (363-337 a.C.), governatore persiano della città greca di Cio;
 Ariobarzane (331-330 a.C.), generale persiano.
 Ariobarzane del Ponto (266-258 a.C.), re del Ponto
 Ariobarzane I di Cappadocia (93-63 a.C.), re di Cappadocia;
 Ariobarzane II di Cappadocia (63-51 a.C.), re di Cappadocia;
 Ariobarzane III di Cappadocia (51-43 a.C.), re di Cappadocia;
 Ariobarzane I di Media Atropatene (-56 a.C.), re di Media Atropatene;
 Ariobarzane II di Media Atropatene, re di Media Atropatene (20-8 a.C.) e poi re di Armenia (2 a.C.-4 d.C.).